Syberia:

* Syberia — приключенческая компьютерная игра, созданная в стилистике стимпанка французским автором Бенуа Сокалем.
 Syberia II — приключенческая компьютерная игра. Является второй частью приключенческой трилогии «Syberia».
 Syberia III — приключенческая компьютерная игра. Является третьей частью приключенческой трилогии «Syberia».